В США насчитывается 2 округа с названием Де-Сото () и один приход:
 Де-Сото — приход в штате Луизиана.
 Де-Сото — округ в штате Миссисипи.
 Де-Сото — округ в штате Флорида.